Sagres – freguesia portoghese del comune di Vila do Bispo
 Sagres – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Sagres – marca di birra portoghese